IOG est un sigle qui peut désigner :
 Ismaïl Omar Guelleh (1947-), un homme d'État djiboutien, président de la République depuis 1999 ;
 Institute on Governance (en français, Institut sur la gouvernance), un groupe de réflexion canadien axé sur le développement d'une meilleure gouvernance dans la sphère publique, autant au Canada qu'au niveau international.